
Termin -{SPC}- ima više značenja.

 Srpska pravoslavna crkva
 Signalna peptidaza I, enzim